Thalemann ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christian Wilhelm Thalemann (1727–1778), deutscher Theologe
 Else Thalemann (1901–1984), deutsche Fotografin